Мендыганым Джамалбековна Шаймерденова (род. 1957, ст. Кок-Тобе Чуйского района Джамбульской области КазССР) — казахстанский историк, академик Международной академии информатизации (МАИН), член Казахстанской ассоциации выпускников российских (советских) вузов, член Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы, член Научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы Научно-исследовательские интересы — история Казахстана, историческое источниковедение, историография, история и деятельность профсоюзов, традиции и обычаи казахского народа, проблемы репрессий и депортаций.

Биография 
Родилась в семье Жамалбека Шаймерденов (1928—1998), казахстанского государственного деятеля, и Алипы Шаймерденова (1928—2000), учителя казахского языка в средней школе.

Образование 
 1965—1975 — училась в средней школе № 20 имени Г. С. Титова, г. Чимкент (ныне Шымкент).
 1975—1980 — Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (ныне — Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы), специальность «История» (далее — КазГУ им. С. М. Кирова).
 1982—1983 — Московский государственный историко-архивный институт (МГИАИ), специальность «Архивист, археограф архивного дела». (РФ, г. Москва).
 1986—1988 — стажер-исследователь КазГУ им. С. М. Кирова, кафедра истории СССР исторического факультета.
 1989—1991 — аспирантура КазГУ им. С. М. Кирова, кафедра истории СССР, специальность «История СССР», «История Казахстана». В 1991 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность профсоюзов пищевой промышленности Казахстана по подъёму производства и социальному развитию трудовых коллективов в 70-е годы» по специальности «История Казахстана» в Бишкекском государственном Университете им. 50-летия СССР (ныне — Киргизский национальный университет имени Жусупа Баласагуна, Кыргызская Республика, Бишкек).
 1995 — решением ВАК при Кабинете Министров РК присвоено ученое звание «доцент» по специальности «история» (г. Алматы).
 2002—2004 — Евразийский гуманитарный институт (ЕАГИ), специальность «Финансы и кредит», квалификация — экономист (г. Астана).
 2011 — решением учёного совета КМИ «Парасат» присвоено ученое звание «Профессор института» по специальности «Отечественная история — История Республики Казахстан».
 С 2018 — академик Международной академии информатизации (МАИН)
 В 2020 году приказом председателя ККСОН МОН РК присвоено ученое звание «Профессор истории» (г. Алматы)

Преподавательская деятельность 
 1981—1982 — архивист ЦГА НТД РК
 1982—1984 — археограф отдела публикации ЦГА РК.
 1984—1986 — преподаватель электротехникума связи Министерства связи РК.
 1986—1988 — стажер-исследователь кафедры истории СССР исторического факультета КазГУ им. С. М. Кирова.
 1988—1991 — аспирант кафедры истории СССР КазГУ им. С. М. Кирова.
 1991—1993 — преподаватель, старший преподаватель кафедры истории Казахстана АГУ им. Абая (ныне Казахский национальный педагогический университет им. Абая).
 С 1993 по настоящее время — автор и соавтор учебников по истории Казахстана.
 1993—1998 — старший преподаватель, доцент кафедры социально-политических дисциплин Военного института Пограничной службы КНБ РК
 1998—2002 — начальник отдела адъюнктуры ВИ ПС КНБ РК. Руководитель группы военных ученых по подготовке и открытию первого в Казахстане Специализированного Совета по военным наукам. По результатам работы награждена благодарностью Председателя КНБ РК.
 2002—2012 — эксперт, главный эксперт рынка зерна Департамента ВЭД АО "НК «Продовольственная Контрактная Корпорация» (г. Астана).
 2002—2013 — по совместительству — профессор социально-гуманитарного факультета КМИ «Парасат».
 2013—2014 — доцент кафедры «История и культура Казахстана» Института магистратуры и докторантуры PhD КазНПУ им. Абая.
 2013—2016 — по совместительству — представитель образовательных программ Латвии в Казахстане от Рижской бизнес-школы при Рижском техническом университете (Латвия, г. Рига).
 С 2013 по настоящее время — профессор Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова.

Общественная деятельность 
 С 2010 — член Казахстанской ассоциации выпускников российских (советских) вузов.
 С 2016 — член Казахстанского общества преподавателей русского языка и литературы (КАЗПРЯЛ).
 С 2015 — член Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы, эксперт по делам молодежи при Службе обеспечения деятельности Республиканского Дома Дружбы г. Алматы.
 С 2017 — член информационно-разъяснительной группы в городе Алматы при «Центре изучения и анализа» Управления по делам религий (По профилактике религиозного экстремизма и терроризма).
 С 2017 — член Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы.
 С 2018 — член Научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы.
 Является участником проектов:
 «100 новых лиц Казахстана» (2017 г.),
 «Через сказки к истории и культуре народов» (2018 г.)
 «Cultural Indentification. The Problem of Art Studies» (Венгрия, с 2016 года.),
 «Центр социально-экономических исследований „Интеллект-эксперт“: организация комплексных мероприятий по реализации задач Третьей модернизации Казахстана и модернизации общественного сознания» Алматы, Шымкент (2018 г.),
 проект МОН РК — «Встречи авторов учебников с практиками и работниками методкабинетов» (2018, 2020 гг.).

Награды 
 Государственная награда РК — медаль «Астана 20 лет» (2018)
 Государственная награда РК — медаль «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл» (2020)
 Медаль АНК «Мeйірім» (2020)
 Медаль «Лучший педагог 2020 года» (2020)
 Диплом I степени «Лучший кандидат наук 2020 года» (2020)
 Почётная грамота Председателя Правительства Республики Ингушетия (2019)
 Благодарственное письмо Заместителя Председателя АНК (2017, 2019)
 Благодарность Председателя КНБ РК (2012)

Основные работы 
Мендыганым Джамалбековна Шаймерденова является автором свыше 200 научных трудов, порядка 40 учебных и учебно-методических пособий, учебников, учебных программ по истории Казахстана для школ, вузов Республики Казахстан и Российской Федерации, большинство из них рекомендованы МОН РК и РФ, соавтор 3 монографий, обладатель патента (авторского свидетельства), под её редакцией издано 7 сборников научных трудов и материалов конференций. Является автором многочисленных научных статей, тезисов, докладов на казахском, русском, английском языках, опубликованных в Казахстане, России, Грузии, Великобритании, Венгрии, Украине.

 История Казахстана (с 1914 года до наших дней). Типовая программа для исторических факультетов вузов Республики Казахстан. Рекомендовано Министерством образования и науки Республики Казахстан (1993, 1994 в соавт.);
 История Казахстана с древнейших времен до начала XX века. Учебное пособие, 1993;
 История Казахстана. Учебно-методический комплекс, 1997;
 История Казахстана с древнейших времен до середины XX века. Учебное пособие, 1999;
 Учебное пособие. Наурыз «Улыстын улы кунi — Великий день народа», 2000, 2002;
 «История Казахстана: география, история, культура». Учебник для дистанционного обучения студентов МГЛУ. Москва, 2009;
 История Казахстана" — учебное пособие для студентов вузов (2012, 2015 гг.) рекомендованные ученными советами, кафедрами различных вузов;
 «История Казахстана. Страна изучаемого языка: История, география и культура Казахстана». Москва, 2012, в соавт.;
 «История Казахстана» учебник для 8, 9 классов средних школ на казахском, русском языках, рекомендованных МОН РК (2005, 2009, 2013, 2019 гг., в соавт.);
 «История Казахстана» методическое руководство для учителей 8, 9 классов, рекомендованных МОН РК (2005, 2013, 2019 гг., в соавт);
 «Наурыз-мейрамы». Учебно-методическое пособие (2016, в соавт.);
 «История Казахстана» — учебник для студентов вузов, рекомендованный Ученым советом КазНАИ им. Т. Жургенова (2018 г.);

Шаймерденова М. Д. является соавтором коллективных монографий:
 "Cultural Indentification. The Problem of Art Studies. Szombathely (Венгрия, 2016—2020 гг.);
 Қазақстан руханияты мен мәдени ескерткіштерінің энциклопедиясы. Алматы (2018 г.).

Является ответственным редактором сборников научных трудов:
 «Язык. Общество. Время», посвященной 90-летию государственного и общественного деятеля РК Ж. Ш. Шаймерденова. Шымкент: Əлем баспасы, 2018. — 432 с.
 Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова. Книга-альбом. Алматы: Издательство КФ «Кокшетау», 2018. — 220 стр.
 Дети и книги в поликультурном мире: материалы I Международного конгресса / Отв.ред. М. Д. Шаймерденова. — Алматы: КазНАИ имени Т. К. Жургенова, 2019. — 218 с.
 Героическое прошлое: помним и чтим… Сборник творческих работа международного конкурса «Письмо в прошлое», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / Отв. ред. М. Д. Шаймерденова, Д. Б. Аманжолова. — Алматы, 2020. — С. 392.
 "Дети и книги в поликультурном мире: материалы II Международного конгресса / Отв.ред. М. Д. Шаймерденова. — Алматы: КазНАИ имени Т. К. Жургенова, 2020. — 200 с.

Примечания 

Историки Казахстана
Деятели культуры Казахстана